Wytoka ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Wytoka (Inowłódz), Weiler in der Gmina Inowłódz in der Woiwodschaft Łódź
 Wytoka, Weiler in der Gemeinde Radlau (Gmina Radłów) in der Woiwodschaft Opole
 Wytoka (Rudniki), Dorf der Gmina Rudniki in der Woiwodschaft Opole